Филиппенково — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр Филиппенковского сельского поселения.

География 
Село Филиппенково расположено в 18 километрах к юго-востоку от районного центра, на железнодорожной ветке Бутурлиновка—Калач.

Улицы 
 ул. Восточная,
 ул. Гагарина,
 ул. Комарова,
 ул. Красная,
 ул. Ленина,
 ул. Степная,
 ул. Титова,
 ул. Центральная.

Население

История 
Возникло село в начале XIX века, в промежуток с 1800 по 1810 годы. Об этом свидетельствует тот факт, что на карте Воронежской губернии за 1797 год село ещё не значится, а в 1815 году здесь проживало уже 450 человек.

В 1900 году в Филиппенково насчитывался 251 двор, проживало 1457 жителей. Советская власть в селе установлена в 1917 году. Во время гражданской войны село являлось местом схваток противоборствующих сторон.

В сентябре 1918 года село было захвачено белогвардейцами генерала Краснова. В начале ноября сюда прибыл специальный отряд для проведения мобилизации в белую армию, встретивший противодействие местных граждан. Из жителей сел Филиппенково, Масычево, Петренково был создан штаб восстания, который наметил и осуществил план нападения на белогвардейцев, занимавшихся принудительной мобилизацией. Отряд белых был разгромлен. Волость объявили на военном положении, организовали три роты для отпора врагу. Их возглавил штаб восставших. В конце декабря 1918 года карательные части белых, имея на вооружении орудия, окружили мятежные села. Чтобы не подвергать опасности мирных жителей, повстанцы вынуждены были отступить. Они пробирались к частям Красной Армии. Многих из них схватили, наиболее активных организаторов расстреляли. Погибшие похоронены в селе Масычево. На их могиле установлен памятник.

В 1926 году в селе создана первая сельскохозяйственная коммуна, а в октябре 1929 года 60 единоличных хозяйств образовали колхоз имени Ворошилова. В 1933 году он считался одним из лучших в Центральночернозёмной области, за что получил почетное право направить своего делегата на первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников и первый съезд колхозников-ударников области. 

Во время Великой Отечественной войны сотни филиппенковцев участвовали в сражениях, более 300 из них погибли. В память о них в селе сооружен мемориал Славы.

В 1953 году колхозы сел Филиппенково, Масычево, Петренково объединились в одно хозяйство — колхоз «Россия». В 1992 году он преобразован в акционерное общество «Россиянин».

В 1954 году Филиппенковский и Елизаветинский сельские Советы объединились в один.

Инфраструктура 
В селе имеется средняя школа, дом культуры, медпункт, библиотека, магазины, другие учреждения.

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района